Мистификация (фильм, 2006) — фильм Лассе Халлстрёма
 Мистификация (фильм, 2010) — польский фильм криминального жанра